

Geografia 
 Babson Park – census-designated place in Florida, Stati Uniti d'America

Persone 
 Joseph Ney Babson – compositore di scacchi statunitense
 Roger Babson –  politico, meteorologo ed economista statunitense

Altro 
 Babson-Alling House – edificio storico a Gloucester nel Massachusetts